Бори́совское о́зеро — гидроним в России:

 Борисовское озеро — озеро в Ленинградской области, в Бокситогорском районе.
 Борисовское озеро — озеро в Ленинградской области, в Приозерском районе.
 Борисовское озеро — озеро в Новгородской области, в Крестецком районе.
 Борисовское озеро — озеро в Приморском крае, Пожарском районе, в левобережье Змеиной реки.